Софьевка — название населённых пунктов в России:
 Софьевка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Софьевка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Софьевка — деревня в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Софьевка — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.